A Rádio Autêntica Favela FM 106.7 é uma entidade de caráter comunitário, sem fins lucrativos, que se estruturou a partir de iniciativa autônoma de moradores da vila Nossa Senhora de Fátima, localizada no Aglomerado da Serra na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A rádio começou a operar no ano de 1981, sem licença legal. Em 1996 a rádio se institui legalmente como uma entidade cultural.

Em 2002, Helvécio Ratton dirigiu um filme, "Uma Onda no Ar", inspirado na trajetória da Rádio Favela.

Opera na frequência 106,7 MHz.

Ver também
Rádio
Favela

Ligações externas 
 Sítio oficial
 Twitter Oficial

Fundações no Brasil em 1981
Estações de rádio de Belo Horizonte
Estações de rádio fundadas em 1981
Fundações em Minas Gerais em 1981